Best of the Super Juniors (, BOSJ) — это ежегодный турнир по рестлингу, проводимый New Japan Pro-Wrestling (NJPW), обычно в мае или июне. Первоначально турнир назывался Top of the Super Juniors, первый турнир был проведен в 1988 году, а с 1991 года проводятся ежегодные турниры. В турнире обычно участвуют борцы полутяжёлого веса из промоушенов со всего мира. NJPW провела 28 турниров BOSJ. Хирому Такахаси принадлежит рекорд по количеству побед в турнирах — четыре, а Джусин «Гром» Лайгер и Кодзи Канемото выиграли по три. Такахаси также является единственным рестлером, выигравшим три турнира подряд. Канэмото принадлежит рекорд по количеству выходов в финал: с 1997 по 2009 год он участвовал в восьми финалах. Лайгер участвовал в наибольшем количестве турниров, выступая во всех турнирах, кроме 1995 и 2000 годов, вплоть до своего 26-го и последнего турнира BOSJ в 2017 году.

История 

Турнир был образован в 1988 году компанией NJPW. Первоначально он назывался Top of the Super Juniors. Турнир проходит по круговой системе, где рестлер набирает очки. Победитель, если он еще не является чемпионом, получает возможность побороться за титул чемпиона IWGP в полутяжёлом весе вскоре после окончания турнира. С 2010 года матч за титул проводится на шоу Dominion в июне-июле.

В 1994 году турнир был переименован в Best of the Super Juniors. С 1996 года турнир проводится по двухблочной системе, используемой во многих других турнирах по пурорэсу. В этом формате два лучших участника в каждом блоке выходят в полуфинал, где вступают в силу правило вылета. Во время кругового турнира победа оценивается в два очка, ничья — в одно, а любой другой результат — в ноль; все матчи имеют 30-минутный лимит времени, хотя в прошлом он составлял двадцать минут.

Top of the Super Juniors (1988—1993)

Best of the Super Juniors (1994—н.в.)

Примечания 

Награды, появившиеся в 1988 году
Турниры в NJPW